Ґеринович Олександр Олександрович (09 березня 1936, Новосибірськ, РФ) — диригент, педагог.
 Геринович Володимир Олександрович (також Ґеринович; 22 листопада 1883, Сокаль, нині Львівська область — 7 липня 1949, Львів) — український вчений географ, науковець.